Брокен-Гілл — місто в Австралії.
 Брокен-Гілл — стара назва міста в Замбії, сучасна назва — Кабве.
 Брокен-Гілл — унікальне за вмістом свинцю і цинку поліметалічне родовище в Австралії.

Див. також 
 Брокен Гілл — американська кінострічка 2009 року.